Rzeczpospolita – staropolskie określenie państwa o republikańskim ustroju politycznym (z łac. Res Publica = republika, rzeczpospolita)

Rzeczpospolita w określeniach dotyczących państwa polskiego:
 Rzeczpospolita Polska – państwo polskie w latach 1918–1945, od 30 grudnia 1989
 Rzeczpospolita (I Rzeczpospolita) – państwo polskie od roku 1454, od 1569 Rzeczpospolita Obojga Narodów, istniejące do roku 1795
 Rzeczpospolita szlachecka – jedno z określeń Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 II Rzeczpospolita – odrodzone państwo polskie, istniejące w latach 1918–1945. Oficjalnie Rzeczpospolita Polska
 Rzeczpospolita Polska – oficjalna nazwa PRL w latach 1944–1952
 Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa Polski w latach 1952–1989 (1944-1952 – Rzeczpospolita Polska)
 III Rzeczpospolita – używana nazwa Polski od 30 grudnia 1989 roku. Urzędowo Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita w innych pojęciach i określeniach związanych z historią Polski:
 Rzeczpospolita Pawłowska – republika samorządowa na Wileńszczyźnie w II poł. XVIII w.
 Rzeczpospolita Mosińska – pięciodniowa, niepodległa republika polska z 1848 roku
 Rzeczpospolita Zakopiańska – państwo istniejące przez ok. 1 miesiąc na terenie Zakopanego pod koniec 1918 roku
 Rzeczpospolita Trojga Narodów – koncepcja polityczna z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 Rzeczpospolita Kazimiersko-Proszowicka – inna nazwa Republiki Pińczowskiej
 Rzeczpospolita Krakowska – inna nazwa Wolnego Miasta Kraków
 IV Rzeczpospolita – slogan polityczny

Czasopisma 
 „Rzeczpospolita” – dziennik założony przez Ignacego Jana Paderewskiego wydawany w latach 1920–1931
 „Rzeczpospolita Polska” – podziemny miesięcznik wydawany w latach 1941–1945, organ Delegatury Rządu na Kraj
„Rzeczpospolita” – dziennik wydawany w latach 1944–1950, organ Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
 „Rzeczpospolita” – jeden z największych dzienników o zasięgu ogólnopolskim wydawany od 1982

Twórczość literacka 
 Rzeczpospolita – alternatywne określenie dialogu „Państwo” Platona
 Rzeczpospolita Babińska – szlacheckie stowarzyszenie literacko-satyryczne, działające w latach 1568–1677
 Rzeczpospolita Obojga Narodów – cykl esejów Pawła Jasienicy poświęconych historii Polski przedrozbiorowej

Inne 
 Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita – polskie wydawnictwo

Zobacz też